Lásd még: Szerbia uralkodóinak listája

Államfők listái